Le Boulay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Boulay-Morin, Normandie, Département de l'Eure, 
 Le Boulay, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire,